

Patronyme 
 Adolphe Tardif (1824-1890), archiviste et jurisconsulte français ;
 Alain Tardif (1946-), avocat et homme politique québécois ;
 Alexandre Tardif (1776-1863), homme politique français ; 
 Antoine Tardif (1990-) maire de Victoriaville ;
 Claudette Tardif (1947-), femme politique canadienne, sénatrice de l’Alberta ;
 Émilien Tardif (1928-1999), prêtre canadien ;
 Étienne Tardif de Pommeroux de Bordesoulle (1771-1837), militaire français ;
 Georges Tardif (1864-1933), aquarelliste français ;
 Guillaume Tardif (~1436-~1492), humaniste français ;
 Guy Tardif (1935-), homme politique québécois ;
 Jean-Pierre Tardif (1954-), poète et écrivain français occitan ;
 Joseph Tardif (1855-1923), son fils, archiviste et jurisconsulte français ;
 Luc Tardif Junior (1984-), hockeyeur français ;
 Luc Tardif (1953-), hockeyeur canadien, président de la fédération française de hockey sur glace ;
 Marc Tardif (1949-), hockeyeur canadien ;
 Marie-Louise Tardif, femme politique canadienne ;
 Monique B. Tardif (1936-), femme politique québécoise ;
  ;
 Thérèse Tardif (1912-1999), écrivaine canadienne.